Döhler est un patronyme porté notamment par :

  (1974-), acteur allemand ; 
  (1908-1968), corniste allemand ;
 Rüdiger Döhler (1948-2022), orthopédiste et chirurgien allemand ;
  (1814-1856), compositeur allemand et un virtuose du piano  ;
 Udo Döhler (1968-), joueur professionnel allemand de hockey sur glace.